Теперское — название нескольких населённых пунктов:
 Теперское — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Теперское — деревня в Даниловском районе Ярославской области.